

Bułgaria 
 Dybrawa – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Dybrawa – wieś w obwodzie Dobricz
 Dybrawa – wieś w obwodzie Łowecz
 Dybrawa – wieś w obwodzie Stara Zagora